

Ігнатовці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Єлена.
 Ігнатовці () — село в Габровській області. Входить до складу общини Дряново.